

Presentación previa 
Taylor Fritz fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Peter Gojowczyk derrotó en la final a Omar Jasika.

Cabezas de serie 

  Donald Young (Primera ronda)
  João Souza (Primera ronda)
  Denis Kudla (Semifinales)
  Peter Polansky (Cuartos de final)

<ol start=5>
  Norbert Gombos ''(Primera ronda)
  Darian King ''(Cuartos de final)
  Grega Žemlja ''(Primera ronda)
  Márton Fucsovics ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Happy Valley 2017